Крозе́ () — топоним французского происхождения, который может означать:

 Котловина Крозе — подводная котловина в Индийском океане.
 Острова Крозе — архипелаг в Индийском океане.
 Плато Крозе — подводное вулканическое плато в Индийском океане.
 Крозе (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.